Triplemanía XXI fue la vigésima primera edición de Triplemanía la cual fue producida por la empresa mexicana AAA. El evento fue realizado el 16 de junio del 2013 en la Arena Ciudad de México.

Esta fue la segunda edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México después de los años 2012, y la octava en realizarse en la Ciudad de México.

El evento principal fue El Hijo del Perro Aguayo quién derrotó a Cibernético ganando la caballera. Además, Blue Demon Jr. derrotó a El Mesías para convertirse en el nuevo Campeón Latinoamericano de AAA. El evento también fue notable por El Texano Jr. quién derrotó a Heavy Metal para retener su Megacampeonato de AAA.

Resultados 
 Dinastía, El Elegido, Faby Apache y Pimpinela Escarlata derrotaron a Mamba, Mini Abismo Negro, Silver Cain y Taya en una lucha de Relevos Atómicos de Locura.
 Apache cubrió a Taya después de un «German Suplex».
 Heavy Metal derrotó a Chessman y ganó una oportunidad por el Megacampeonato de AAA.
 Metal cubrió a Chessman con un «Casita».
 Mexican Power (Crazy Boy y Joe Líder) (con Niño Hamburguesa) derrotaron a Angélico & Jack Evans, Drago & Fénix, Los Mamitos (Mr. E and Sexy B) y Los Perros del Mal (Daga y Psicosis) en un Tag Team Fatal 5-Way Elimination Match y ganaron el vacante Campeonato Mundial en Parejas de AAA.
 Este es un torneo a realizarse después de que los anteriores campeones, Joe Líder y Vampiro Canadiense, fueron despojados porque no pudieron defenderlos más.
{| class="wikitable"
!N.º
!Luchadores
!Equipo
!Eliminado por
!Tiempo
|-
| 1
| Jack Evans y Angélico
| Los Mamitos
| Mr. E y Sexy B
| 6:06
|-
| 2
| Los Mamitos (Mr. E and Sexy B)
| N/A
| Drago y Fénix
| 9:19
|-
| 3
| Los Perros del Mal (Daga y Psicosis)	
| Mexican Powers
| Crazy Boy y Joe Líder
| 14:10
|-
| 4
| Drago y Fénix
| Mexican Powers
| Crazy Boy y Joe Líder
| 14:10
|-
!colspan=2|Sobreviviente(s):
|colspan="5"| Mexican Power (Crazy Boy y Joe Líder)
|}
 Jeff Jarrett (con Karen Jarrett), Matt Morgan y Monster Pain (con Mistress Glenda Lee y  Richard Negrin) derrotaron a Los Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Psycho Clown).
 Jarrett cubrió a Psycho después de un «Acoustic Equalizer»
 Después de la lucha, Jarret, Morgan y Pain siguieron atacando a Los Psycho Circus quitándole sus máscaras.
 El Texano Jr. derrotó a Heavy Metal y retuvo el Megacampeonato de AAA.
 Texano cubrió a Metal con una «Enredadera»
 Después de la lucha, Heavy Metal y Ray Mendoza Jr. felicitan a Texano por su victoria.
 Blue Demon Jr. (con Axel) derrotó a El Mesías (con Hugo Savinovich) y ganó el vacante Campeonato Latinoamericano de AAA.
 Demon forzó a Mesías a rendirse con un «Pulpo».
 Después de la lucha, L.A. Park llega al ring para entregar el campeonato personalmente a Demon.
 Este combate fue la final de un torneo para coronar a un nuevo campeón después de que L.A. Park dejara el título vacante debido su salida de la empresa.
 Dr. Wagner Jr. (con El Hijo de Dr. Wagner Jr.), Electroshock, La Parka y Octagón derrotaron a Canek, Máscara Año 2000, Universo 2000 y Villano IV.
 Wagner cubrió a Universo 2000 con una «Wagner Driver»
 El Hijo del Perro Aguayo (con Daga y Psicosis) derrotó a Cibernético (con Dark Cuervo) en una Lucha de Cabellera vs. Cabellera.
 Aguayo cubrió a Cibernético con un «Spear»
 Durante la lucha, Daga y Psicosis interfirieron a favor de Perro Aguayo y de La Secta respectivamente.
 Como consecuencia, Cibernético fue rapado.

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2013
Eventos de Ciudad de México